Косолма́нка — топоним в Верхотурском районе Свердловской области России.

 Косолманка — река, приток Туры.
 Косолманка — посёлок.
 Косолманка — станция Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке.